Van Meter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Van Meter Township (Iowa)
 Van Meter Township (North Dakota)